Ел Груљо има више значења:

 Ел Груљо, Ранчо (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Груљо (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Општина Ел Груљо (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Груљо (Ел Груљо, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Груљо, Сентро де Рекуперасион (Ел Груљо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Груљо (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Груљо (Грал. Браво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Груљо (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Груљо (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Груљо (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Груљо (Хаумаве), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Груљо (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Груљо (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Груљо (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Груљо (Тласко), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Груљо (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Груљо (Мигел Ауза), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику